Горюно́в (Горюно́ва) — русская фамилия.

Известные носители 
 Горюновы — дворянский род.

А 
 Горюнов, Анатолий Иосифович (1902—1951) — советский актёр.

В 
 Горюнов, Валентин Иванович (1931—1986) — полковник-инженер, лауреат Государственной премии СССР.

Д 
 Горюнов, Дмитрий Петрович (1915—1992) — советский журналист и медиаменеджер.

Е

И 
 
 Горюнов, Игорь Тимофеевич (род. 1937) — советский промышленный деятель, энергетик.

М

Н

О 
 Горюнов, Олег Валентинович (1952—2015) — советский и российский архитектор.

П 
 Горюнов, Павел Панфилович (род. 1933) — Герой Социалистического Труда.
 Горюнов, Пётр Максимович (1902—1943) — конструктор пулемёта СГ-43.

С



Другое 
 Горюнов — российский телесериал.

См. также 
 Горюново
 Горюны